

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Jemiołów – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów
 Jemiołów – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów

Zobacz też 
 RTCN Jemiołów